Вистони́с, Бистонское озеро () — солоноватое озеро на севере Греции.

Вистонис — озеро площадью зеркала около 45 км², расположенное на границе периферийных единиц Ксанти и Родопи в периферии Восточной Македонии и Фракии. От Эгейского моря озеро отделено узкой полоской земли, на которой расположен рыбацкий посёлок Лагос.

Считается, что на этом месте был расположен древний город Вистонида, известный по древнегреческому мифу о Геракле и царе Диомеде.

С 890 года озеро принадлежит афонскому монастырю Ватопед. Право собственности на озеро с 1920-х годов оспаривает греческое государство.

Озеро Вистонида в 1996 году было объявлено заповедным. Его берега покрыты  и . На озере гнездятся и обитают 227 видов птиц. Вокруг озера — влажные луга, встречаются солончаки.

Примечания 

Озёра Греции
Западная Фракия
Ватопед
Солёные озёра
Бассейн Эгейского моря в Европе